Stiehler ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Stiehler (* 1971), Wirtschaftswissenschaftler
 Arthur Oswald Stiehler (1864–1928), deutscher Schriftsteller
 August Stiehler (1807–1896), deutscher Pfarrer und Politiker
 Ernst Stiehler (* 1887), deutscher Politiker (NSDAP), MdR
 Florian Stiehler (* 1974), deutscher Schauspieler, Synchronsprecher und Sprecher
 Gottfried Stiehler (1924–2007), deutscher Philosoph
 Günther Stiehler (1925–2000), deutscher Sportpädagoge und Hochschullehrer
 Hans-Jörg Stiehler (* 1951), Kommunikations- und Medienwissenschaftler
 Heinrich Leopold Stiehler (1829–1913), deutscher Pädagoge, Schriftsteller und Redakteur
 Helmar Stiehler, deutscher Cellist und Musikpädagoge
 Herbert G. Stiehler alias 'Consul Styler' (1908–1982), Münchner Textilhändler
 Matthias Stiehler (* 1961), deutscher Theologe und Autor
 Paul Michael Stiehler (* 1999), deutscher Schauspieler
 Sascha Stiehler (* 1988), deutscher Jazzmusiker
 Werner Stiehler (* 1923), deutscher Journalist
 Wilhelm Stiehler (August Wilhelm Stiehler; 1797–1878), deutscher Jurist und Beamter

Siehe auch:
 Stieler
 Stihler